Armentières (Noorderdepartement) Nederlands, historisch: Armentiers
 Armentières-en-Brie, Seine-et-Marne  
 Armentières-sur-Avre, Eure 
 Armentières-sur-Ourcq, Aisne